Charles Mathiesen (1911-1994), patineur de vitesse norvégien.
 Hein-Arne Mathiesen (1971-), sauteur à ski norvégien.
 Thomas Mathiesen (1933-2021), sociologue norvégien.

Homonymie de patronyme